Goretti:
 Maria (Teresa) Goretti
 Martino Goretti
 Vittorio Goretti

 "Maria Goretti"
 (7801) Goretti